Benvenuta in paradiso (How Stella Got Her Groove Back) è un film del 1998 diretto da Kevin Rodney Sullivan.

Trama 
Stella Payne è una quarantenne broker di successo, che cresce da sola il figlio Quincy a Marin County, in California. Un giorno Stella viene convinta dalla sua amica Delilah ad andare in vacanza a Montego Bay, in Giamaica. Durante la vacanza conosce un ragazzo di venti anni più giovane con cui intreccia una romantica relazione.

Collegamenti esterni 
 

Film commedia